Усть-Ка́нский район или аймак () — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Республики Алтай Российской Федерации.

Административный центр — село Усть-Кан.

География 
Район расположен в западной части Республики Алтай и входит в горно-степную зону. Территория: 6 244 км².

Население 

Согласно прогнозу Минэкономразвития России, численность населения будет составлять:
 2024 — 14 750 человек,
 2035 — 14 560 человек.

Муниципально-территориальное устройство 
В районе 24 населённых пункта в составе 11 сельских поселений:

Экономика 

Основные виды экономики в районе: мясомолочное скотоводство, пантовое мараловодство, козоводство, овцеводство, коневодство, пчеловодство, сбор лекарственно-технического сырья.

В 1980-е годы район по количеству крупнорогатого скота и овец занимал первое место в автономной области, а производство шерсти в районе превышало 550 тонн. В настоящее время по производству пантов (более 3,5 тонн в консервированном виде) район находится на втором месте в республике.

Леса занимают около 35 % площади района и представлены в основном лиственницей, которая используется при изготовлении шпального бруса. Район также известен своими охотничьими угодьями. Идет разработка отдельных россыпей золота.

В сентябре 2016 года в Усть-Канском районе была введена в эксплуатацию солнечная электростанция мощностью 5 МВт. Она расположена между сёлами Усть-Кан и Озёрное. Это вторая СЭС в республике после Кош-Агачской солнечной электростанции.

Пограничная зона 
В соответствии с приказом ФСБ РФ от 16 июня 2006 г. № 282 «О пределах пограничной зоны на территории Республики Алтай» на части территории Усть-Канского района установлена пограничная зона. Она включает всю территорию Мендур-Сокконского сельского поселения. Иные территории Усть-Канского района в погранзону не входят.

Достопримечательности 
На территории района расположены пещеры: Белый камень (Усть-Канская пещера), Голубиная, Каминная, наскальные рисунки на камнях в селе Мендур-Соккон, курганы и петроглифы в селе Яконур. Гидрологические богатства: озёра Каракол и Бащелакское, река Чарыш, два источника: Аржан-Суу, Девичий плёс.

В 1975 году в пещере Разбойничья, неподалёку от села Каракол, Н. Д. Оводовым среди костей бурого медведя, барсука, дикой лошади, благородного оленя, волков (15 %), лисиц (20%) и гиен (более 50) были найдены череп и нижняя челюсть предположительно домашней «палеолитической» собаки (:en:Paleolithic dog), оценённые возрастом 33,5 — 34 тыс. лет. Даты по образцам из костей — 29 950 – 27 850 л. н. Исследование мтДНК собаки из Разбойничьей пещеры указало на её связь с более поздними американскими собаками и современными собаками, а не с волками. Однако, исходя из условий времени и места обитания, один из волков Разбойничьей пещеры просто имел некоторые морфологические отличия от других волков.

Знаменитые уроженцы 
В районе гордятся именами знаменитого на весь тюркский мир сказителя А. Г. Калкина, писателей И. В. Шодоева и Д. Каинчина, поэта Ш. Шатинова, певца Б. Байрышева.

Примечания

См. также 
 Административное деление Республики Алтай

Ссылки 
 Официальный сайт Усть-Канского района
 
 Село Кырлык